Kerekes András (?) a Magyar Rádió moszkvai tudósítója, Pulitzer Emlékdíjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével elismert tanár, újságíró-hírszerkesztő
 Kerekes András (?) Kossuth-díjas (III. fokozat) tsz-elnök
 Kerekes András (?) építészmérnök
 Kerekes András (1977) filmrendező
 Kerekes András (1977) költő
 Kerekes András (1979) Öröm a zene díjas (2014 év hangtechnikusa) hangmérnök (beceneve: Gömbi)
 Kerekes András (?) trombitás, a Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese, trombitatanára